Kim Kolwiek (, 2002–2007) – amerykański serial animowany wyprodukowany dla Disney Channel w 2002 roku.

Serial ukazuje się na kanale Disney Channel, od 2006 również w Polsce. Powstały także filmy animowane na podstawie serialu i są to: „Kim Kolwiek: Szatański plan”, „A Sitch in Time” oraz „Graduation”. Na podstawie serialu powstał również film live action o tym samym tytule, który miał premierę w 2019 roku. Od 21 grudnia 2007 do roku 2009 było wydawane czasopismo Kim Kolwiek.

Opis fabuły 
Serial opowiada o rudowłosej nastolatce Kim Kolwiek, która jest agentką oraz jej niezdarnym koledze o imieniu Ross Rabiaka. Na co dzień zajmują się ratowaniem świata przed zagładą z rąk czarnych charakterów, w tym szalonego dr. Drakkena i jego asystentki Strzygi na czele. Nie mogą oni zapominać o codziennych obowiązkach takich jak choćby szkoła czy praca.

Odcinki

Linki zewnętrzne 

 Plakat
 
 
 Strona oficjalna 
 Strona nieoficjalna fanów KP 
  
  

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Kim Kolwiek
Programy Disney Channel
Telewizyjne seriale animowane Walta Disneya
Seriale telewizyjne emitowane od 2002
Seriale telewizyjne zakończone w 2007